Алекса́ндр Алекса́ндрович Фок: Фок, Александр Александрович (1803 или 1804 1854) — декабрист.
 Фок, Александр Александрович (1858—1919) — учёный-лесовод.